Dit is een lijst van planetoïden 29801-29900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29801) - || 1999 CX84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29802) - || 1999 CD86|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29803) - || 1999 CQ87|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29804) - || 1999 CH90|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29805) - || 1999 CK91|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29806) - || 1999 CQ98|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29807) - || 1999 CR99|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29808) - || 1999 CK100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29809) - || 1999 CQ103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29810) - || 1999 CF106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29811) - || 1999 CK109|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29812) - || 1999 CS110|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29813) - || 1999 CF111|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29814) - || 1999 CU111|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29815) - || 1999 CG112|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29816) - || 1999 CS113|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29817) - || 1999 CG117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29818) - || 1999 CM117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29819) - || 1999 CD128|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29820) - || 1999 CW149|| 13 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (29821) - || 1999 DP1|| 17 februari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29822) - || 1999 DS2|| 19 februari 1999 || T. Stafford
|-
| (29823) - || 1999 DS3|| 20 februari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29824) Kalmančok || 1999 DU3|| 23 februari 1999 || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| (29825) - || 1999 DB4|| 20 februari 1999 || R. A. Tucker
|-
| (29826) - || 1999 DW6|| 23 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29827) - || 1999 DQ7|| 18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (29828) - || 1999 DU8|| 16 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (29829) - || 1999 EK3|| 14 maart 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (29830) - || 1999 ER4|| 14 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (29831) - || 1999 EV4|| 13 maart 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (29832) - || 1999 EA12|| 15 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29833) - || 1999 FJ || 16 maart 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (29834) - || 1999 FE1|| 17 maart 1999 || ODAS
|-
| (29835) - || 1999 FW1|| 16 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (29836) - || 1999 FB4|| 16 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (29837) Savage || 1999 FP5|| 21 maart 1999 || P. G. Comba
|-
| (29838) - || 1999 FA7|| 20 maart 1999 || ODAS
|-
| (29839) - || 1999 FA9|| 19 maart 1999 || LONEOS
|-
| (29840) - || 1999 FV12|| 18 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (29841) - || 1999 FO14|| 19 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (29842) - || 1999 FE18|| 20 maart 1999 || LONEOS
|-
| (29843) - || 1999 FJ19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (29844) - || 1999 FM19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (29845) Wykrota || 1999 FE21|| 22 maart 1999 || C. Jacques
|-
| (29846) - || 1999 FT23|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29847) - || 1999 FC24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29848) - || 1999 FL24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29849) - || 1999 FJ25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29850) - || 1999 FQ25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29851) - || 1999 FW25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29852) - || 1999 FD26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29853) - || 1999 FZ26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29854) - || 1999 FK27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29855) - || 1999 FN27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29856) - || 1999 FA28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29857) - || 1999 FS28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29858) - || 1999 FC31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29859) - || 1999 FW31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29860) - || 1999 FO34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29861) - || 1999 FV36|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29862) - || 1999 FF37|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29863) - || 1999 FC43|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29864) - || 1999 FM44|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29865) - || 1999 FL45|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29866) - || 1999 FR46|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29867) - || 1999 FA55|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29868) - || 1999 FB56|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (29869) Chiarabarbara || 1999 GC1|| 4 april 1999 || A. Boattini, G. D'Abramo
|-
| (29870) - || 1999 GV4|| 11 april 1999 || C. W. Juels
|-
| (29871) - || 1999 GE5|| 7 april 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29872) - || 1999 GO6|| 15 april 1999 || J. Broughton
|-
| (29873) - || 1999 GG9|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (29874) - || 1999 GV9|| 14 april 1999 || R. A. Tucker
|-
| (29875) - || 1999 GY14|| 14 april 1999 || Spacewatch
|-
| (29876) - || 1999 GR16|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (29877) - || 1999 GL17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (29878) - || 1999 GY19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (29879) - || 1999 GO21|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (29880) - || 1999 GQ28|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29881) - || 1999 GO29|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29882) - || 1999 GU30|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29883) - || 1999 GB31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29884) - || 1999 GF31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29885) - || 1999 GN31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29886) - || 1999 GQ31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29887) - || 1999 GN34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (29888) - || 1999 GJ36|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29889) - || 1999 GN36|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (29890) - || 1999 GH37|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (29891) - || 1999 GQ37|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (29892) - || 1999 GS37|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (29893) - || 1999 GW37|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (29894) - || 1999 GD39|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (29895) - || 1999 GP53|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (29896) - || 1999 GN58|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (29897) - || 1999 GM61|| 7 april 1999 || LONEOS
|-
| (29898) Richardnugent || 1999 HG1|| 19 april 1999 || J. Broughton
|-
| (29899) - || 1999 HU1|| 20 april 1999 || W. Bickel
|-
| (29900) - || 1999 HP5|| 17 april 1999 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten